Oil peut faire référence à :

Audiovisuel 

Oil est un nom de film, de série ou de jeu vidéo notamment porté par :
 Blood and Oil, série télévisée américaine ;
 Cattle, Gold and Oil, film américain de 1911 ;
 Crude Oil, film chinois de 2008 ;
 Done in Oil, film américain de 1917 ;
 Oil Barons, jeu vidéo américain de 1983 ;
 Oil Panic, jeu vidéo japonais de 1982 ;
 She's Oil Mine, film américain de 1941.

Entreprises 

Oil est un nom d'entreprise notamment porté par :
 Abu Dhabi National Oil Company, compagnie pétrolière émirienne ;
 Anglo-Persian Oil Company, compagnie pétrolière persane ;
 Arabian Gulf Oil Company, compagnie pétrolière libyenne ;
 Associated oil company of Indochina, compagnie pétrolière française ;
 Athabaska Oil, compagnie pétrolière canadienne ;
 British National Oil Corporation, compagnie pétrolière britannique ;
 Canadian Oil Sands, compagnie pétrolière canadienne ;
 China National Offshore Oil Corporation, compagnie pétrolière chinoise ;
 Cosmo Oil Company, compagnie pétrolière japonaise ;
 Esfahan Oil Refining, compagnie pétrolière iranienne ;
 Getty Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 Gulf Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 Humble Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 Indian Oil Corporation, compagnie pétrolière indienne ;
 International Trading Oil and Commodities, compagnie pétrolière sénégalaise ;
 Iraq National Oil Company, compagnie pétrolière irakienne ;
 Irving Oil, compagnie pétrolière canadienne ;
 Kuwait Oil Company, compagnie pétrolière koweïtienne ;
 Madagascar Oil, compagnie pétrolière malgache ;
 Man Oil Group, compagnie pétrolière azerbaïdjanaise ;
 Marathon Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 National Iranian Oil Company, compagnie pétrolière iranienne ;
 National Iranian Oil Refining and Distribution Company, compagnie pétrolière iranienne ;
 National Iranian South Oil Company, compagnie pétrolière iranienne ;
 National Oil Corporation, compagnie pétrolière libyenne ;
 Nippon Oil, compagnie pétrolière japonaise ;
 Offshore Oil Engineering, compagnie pétrolière chinoise ;
 Oil and Gas Development Company, compagnie pétrolière pakistanaise ;
 Oil and Natural Gas Corporation, compagnie pétrolière indienne ;
 Oil India, compagnie pétrolière indienne ;
 Oil Search, compagnie pétrolière papouasienne ;
 Oman Oil Company, compagnie pétrolière omanaise ;
 Pakistan State Oil, compagnie pétrolière pakistanaise ;
 Paz Oil, compagnie pétrolière israélienne ;
 Richfield Oil Corporation, compagnie pétrolière américaine ;
 Sinclair Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 S-Oil, compagnie pétrolière sud-coréenne ;
 Spie Oil & Gas Services, compagnie pétrolière française ;
 Standard Oil, compagnie pétrolière américaine ;
 State Oil Company of Azerbaijan Republic, compagnie pétrolière azerbaïdjanaise ;
 State Oil Marketing Organization, compagnie pétrolière iranienne ;
 Tullow Oil, compagnie pétrolière irlando-britannique ;
 Waha Oil Company, compagnie pétrolière libyenne.

Information 

 l'Association for the Study of Peak Oil and Gas, association du secteur pétrolier ;
 Oil and Gas International, journal américain ;
 le Royal Institute of Oil Painters, association culturelle britannique ;
 The Oil Drum, site web américain ;
 World Oil, journal américain.

Musique 

 G.O.D. (Gold, Oil & Diamonds), album d'AZ de 2009 ;
 Midnight Oil, groupe de rock australien ;
 Midnight Oil, album de Midnight Oil de 1978.

Politique 

 l'affaire Anglo-lranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), affaire internationale de 1952 ;
 la National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, commission présidentielle américaine ;
 l'Oil Pollution Act 1990, loi fédérale américaine ;
 le Ship Oil Pollution Emergency Plan, plan d'urgence environnemental.

Sport 

 FC Kant-Oil Kant, club kirghiz de football ;
 Ohno Oil Hiroshima Oilers, club japonais de volley-ball ;
 Oil and Natural Gas Corporation Football Club, club indien de football ;
 Oil Bowl, bowl universitaire américain ;
 Oil Can Boyd (né en 1959), joueur américain de baseball ;
 Oil for Drugs, affaire de dopage lors du Tour d'Italie 2004.

Toponymes 

 le Gulf Oil Building, bâtiment américain ;
 le Lucas Oil Raceway at Indianapolis, circuit automobile américain ;
 le Lucas Oil Stadium, stade américain ;
 la station-service Champlain Oil, station-service canadienne.

Autres 

 le Oil Red O, colorant organique ;
 l'Oil-Down, spécialité grenadienne.

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 
 la langue d'oïl, langue romane d'Europe de l'Ouest.